Катманду:

 Катманду — столица и крупнейший город Непала, его исторический, экономический, политический и культурный центр. 
 Катманду — аэропорт города Катманду; назван в честь короля Непала Трибхувана.
 Катманду — часть территории Непала, на которой расположено более 130 памятников истории и культуры, имеющих международное значение.
 Катманду — один из 75 районов Непала; входит в состав зоны Багмати, Центрального региона страны.